Лохагара — многозначный термин.
 Лохагара — город на юго-западе Бангладеш.
 Лохагара — город на юго-востоке Бангладеш.
 Лохагара — подокруг на юго-западе Бангладеш.
 Лохагара — подокруг на юго-востоке Бангладеш.